Чемпионат мира по трековым велогонкам 1983 года прошёл с 23 по 28 августа в Цюрихе (Швейцария).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1983